Morro Dois Irmãos puede hacer referencia a:

Morro Dois Irmãos, morro en Fernando de Noronha, Brasil.
Morro Dois Irmãos, morro en Río de Janeiro, Brasil.
Morro Dois Irmãos, canción del compositor brasileño Chico Buarque.